General U.S. Grant Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 General U.S. Grant Bridge (South Portsmouth, Kentucky), NRHP-ID: 01000560
 General U.S. Grant Bridge (Portsmouth, Ohio), NRHP-ID: 01000559